Per spoletta si intende:
 Spola per tessitura
 Spoletta volante – spoletta che funziona automaticamente
  Spoletta o spagnoletta – rocchetto intorno al quale si avvolge del filo impiegato per la cucire. 
 Spoletta – congegno che regola e provoca l'esplosione di proiettili, bombe e missili.